Джелам — річка басейну Інда.
 Джелам — місто провінції Пенджаб на правому березі однойменної річки.
 Джелам — адміністративна одиниця Пакистану з центром в однойменному місті.